Caouette est un nom propre.

Personnalités 

Catherine-Aurélie Caouette ( - ) est une religieuse et mystique canadienne connue pour avoir fondé les adoratrices du Précieux-Sang.
Charles E. Caouette, un professeur et un pédagogue canadien ;
Jean-Baptiste Caouette (1854-1922), un poète et écrivain canadien ;
Raymond Caouette (1958-), un peintre canadien ;
Réal Caouette (1917-1976), un homme politique canadien.
Jonathan Caouette (1972-), un acteur et réalisateur américain.

Toponymes 

Ruisseau Caouette, un affluent de la rive est de la rivière du Loup (Chaudière) (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-Théophile (MRC Beauce-Sartigan) et de Saint-Robert-Bellarmin (MRC Le Granit), dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Autres 

L'ami Caouette (par apocope de « cacahuète ») est une chanson de Serge Gainsbourg.
En wallon liégeois (régional), cawette signifie "petite queue" (dérivé de cawe ou cåwe, queue, latin cauda)